Anxiety ( für „Angst“), steht für:
 Anxiety Nunataks, im ostantarktischen Georg-V.-Land
 Anxiety Point, Kap in Alaska
 Anxiety (Zeitschrift), medizinisches Journal
 Anxiety (Lied), Song der deutschen Sängerin Felicia Lu Kürbiß